Billotte är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Billotte (1836–1917), tysk fotokonstnär
 Gaston-Henri Billotte (1875–1940), fransk officer
 Heinrich Franz Carl Billotte (1801–1892), tysk porträttmålare
 Pierre Billotte (1906–1992), fransk officer och politiker
 René Billotte (1846–1914), fransk målare

Franska efternamn